Rogue Trader, livre autobiographique de l’opérateur de marché britannique Nick Leeson.
 Trader (film), film dramatique britannique réalisé par James Dearden en 1999 et tiré du livre cité précédemment.
 Rogue Trader (jeu de rôle), jeu de rôle tiré du monde de Warhammer 40.000. Fait partie de l’ensemble de jeux de rôles Warhammer 40,000 Roleplay.

Homonymie de titre